La place du Pilori est le nom d'espaces publics se trouvant entre autres à :
 Angers ;
 Besançon ;
 Caen ;
 Évron ;
 Nantes ;
 Niort ;
 Saint-Malo.